Кучине могу бити:

 Кучине (Горажде), насељено мјесто у општини Горажде, Федерација БиХ, БиХ
 Кучине (Солин), насељено мјесто у општини Солин, Далмација, Република Хрватска

Види још 
 Трице и кучине